Le mot clone peut désigner :

Biologie 
Un clone, individu provenant d’un mode de reproduction asexuée.

Informatique 
 Dans le domaine de la programmation objet, le clonage est l'opération de duplication d'une instance d'objet ;
 En génie logiciel, un clone est un logiciel dont les fonctionnalités sont copiées d'un autre, sans nécessairement qu'il y ait de copié-collé dans leur code source ;
 ' est un appel système du noyau Linux ;
 Dans le matériel informatique, un clone est un matériel (e.g. un processeur, un ordinateur, une imprimante, etc.) dont les fonctionnalités ont été copiées de la marque reconnue.

Mathématiques 
 Un clone est un ensemble de fonctions clos par composition, projection d'une formule mathématique etc.

Toponymie 
 Clones, une ville de la République d’Irlande dans la province historique de l’Uster.

Fiction 
Dans l'univers de fiction de Star Wars, les soldats clones donnent leur nom aux films L'attaque des clones et The Clone Wars, à la série d'animation The Clone Wars, ainsi qu'à la guerre des clones et à la Clone Force 99 ;
 Spider-Man : La Saga du Clone, une aventure de Spider-Man ;
 Clone, une série humoristique anglaise diffusée sur la BBC 3 ;
 Clone, un téléfilm de Peter Werner diffusé en 2001 ;
 Clones, un film de Jonathan Mostow avec Bruce Willis sorti en 2009.
 La série télévisée canadienne Orphan Black ;

Homonymie de titre